Qu'Appelle est un toponyme pouvant désigner:



Qu'Appelle, petite ville de la Saskatchewan
 Rivière Qu'Appelle, rivière du sud de la Saskatchewan
 Fort Qu'Appelle, petite municipalité du sud de province
 Regina—Qu'Appelle, circonscription électorale fédérale
 Qu'Appelle-Wolseley, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1934-1975)
 North Qu'Appelle, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1905-1934)
 South Qu'Appelle, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise (1905-1934)

Homonymie de toponyme